Джеймс Элберт Миченер (; 3 февраля 1907 — 16 октября 1997) — американский писатель, автор более  в основном исторических саг, описывающих жизнь нескольких поколений в каком-либо определённом географическом месте. Отличался тщательной проработкой деталей в своих произведениях. Основные произведения Миченера: «Сказания юга Тихого океана» (Пулитцеровская премия в области художественной литературы, 1948), «Весенние пожары», «Дрифтеры», «Гавайи», «Столетие», «Источник», «Чесапик», «Карибское море», «Караваны», «Аляска», «Техас», «Польша».

Произведения

Художественные произведения 
 «Сказания юга Тихого океана» (Tales of the South Pacific, 1947)
 «Весенние пожары» (The Fires of Spring, 1949)
 «Возвращение в рай» (Return to Paradise, 1950)
 «Мосты в Токо-Ри» (The Bridges at Toko-ri, 1953)
 «Саёнара» (Sayonara, 1954)
 «Гавайи» (Hawaii, 1959)
 «Караваны» (Caravans, 1963)
 «Источник» (The Source, 1965)
 «Дрифтеры» (The Drifters, 1971)
 «Столетие» (Centennial, 1974)
 «Чесапик» (Chesapeake, 1978)
 «Уотермен» (The Watermen, избранные части из романа «Чесапик», 1978)
 «Соглашение» (The Covenant, 1980)
 «Космос» (Space, 1982)
 «Польша» (Poland, 1983)
 «Техас» (Texas, 1985)
 «Наследство» (Legacy, 1987)
 «Аляска» (Alaska, 1988)
 «Карибское море» (Caribbean, 1989)
 «Путешествие» (Journey, отрывок из романа «Аляска», 1989)
 «Роман» (The Novel, 1991)
 «Юг Тихого океана» (South Pacific, 1992)
 «Мексика» (Mexico, 1992)
 «Каникулы» (Recessional, 1994)
 «Чудо в Севилье» (Miracle in Seville, 1995)
 «Матекумб: Утерянный флоридский роман» (Matecumbe: A Lost Florida Novel, неоконченное произведение, опубликовано после смерти Миченера, 2007)

Документально-публицистические произведения 
 «Голос Азии» (Voice of Asia, 1951)
 «Плавающий мир» (The Floating World, 1954)
 «Мост в Андо» (Bridge at Andau, 1957)
 «Иберия: Испанские странствия и размышления» (Iberia: Spanish Travels and Reflections, 1968)
 «Альманах Миченера» (A Michener Miscellany, 1973)
 «Мир — это мой дом: Воспоминания» (The World is My Home: A Memoire, 1992)
 «Эта прекрасная земля: Мое представление об Америке» (This Noble Land: My Vision for America, 1996).

Экранизации 
  — «Сайонара» / Sayonara (реж. Джошуа Логан)
  — «Юг Тихого океана» / South Pacific (реж. Джошуа Логан)
  — «Гавайи» / Hawaii (реж. Джордж Рой Хилл)
  — «» / Centennial (реж. , телесериал)

См. также 
 Художественный музей Джеймса Миченера

Примечания

Ссылки 
 МИЧЕНЕР, ДЖЕЙМС ЭЛБЕРТ в Энциклопедии Кругосвет

Авторы исторических романов
Писатели США
Персоналии:Грили (Колорадо)
Квакеры
Выпускники Школы Хилл
Выпускники Суортмор-колледжа
Выпускники Университета Северного Колорадо
Преподаватели Школы Хилл
Преподаватели Университета Северного Колорадо
Преподаватели Колледжа Экерд
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Похороненные на кладбище штата Техас
Награждённые Национальной медалью США в области искусств
Почётные доктора Университета Майами